Whitten ist der Familienname folgender Personen:

 Bill Whitten, US-amerikanischer Musiker und Songwriter
 Charles A. Whitten (1909–1994), US-amerikanischer Geodät
 Danny Whitten (1943–1972), US-amerikanischer Singer, Songwriter
 Gary Z. Whitten, US-amerikanischer (Physiko-)Chemiker
 Jamie L. Whitten (1910–1995), US-amerikanischer Politiker
 Mike Whitten (auch: Miles Whitten), US-amerikanischer Old-Time-Musiker
 Tara Whitten (* 1980), kanadische Radsportlerin

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Whitten (Iowa)
 Whitten (Missouri)
 Whitten Town (Mississippi)

Sonstiges:
 Whitten Peak, Berg im Grahamland, Antarktika

Siehe auch:
 Witten (Begriffsklärung)
 Whitton
 Charles A. Whitten Medal, Preis in Geophysik der American Geophysical Union (AGU)